Sascha Amhof (Rohr, Aargau kanton, 1980. március 4.–) svájci nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből 1998-ban vizsgázott. Az ASF JB minősítésével 2008-tól a Challenge League, majd 2011-től a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez. Challenge League mérkőzéseinek száma: 76 (2008. július 28.–2016. május 21.). Super League mérkőzéseinek száma: 71 (2011. augusztus 14.–2016. május 16.).

A Svájci labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2013-tól tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a németet beszéli. Több nemzetek közötti válogatott, valamint Európa-liga klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. Európában a legtöbb válogatott mérkőzést vezetők rangsorában többed magával, 3 (2013. augusztus 14.–2016. június 3.) találkozóval tartják nyilván.

A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékokon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Asszisztensei Alain Heiniger és  Remigius Zgraggen honfitársai.

Források 

Svájci labdarúgó-játékvezetők
1980-ban született személyek
Élő személyek